Маријана Брецељ (Љубљана, 8. јун 1946) је југословенска и  словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-те
|-
| 1968. || Сунчани крик || Професорка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-те
|-
| 1987. || Прави гусар || Петрова мати
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-те
|-
| 2000. || З љубезнијо (кратки филм) || /
|-
| 2003. || Под њеним прозором || Мајка Ванда
|-
| 2004. || Наша мала клиника (ТВ серија) || Мрс Губанц
|-
| 2004. || Дело освобаја || Дама у служби за запошљавање
|-
| 2004. || Чоколадне сањe  (ТВ серија)|| Павла
|-
| 2006. || Забрањена љубав (ТВ серија) || Леонарда Пукшић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-те
|-
| 2010. || Ночко (ТВ серија) || Вештица
|-
| 2010. || Пиран-Пирано || Даница
|-
| 2013. || Нова двајсета (ТВ серија) || /
|-
| 2015. || Шишка делукс || Мама Олга
|-
| 2016. || Ниси Позабил (кратки филм || Wоман
|-
| 2016. || Такле мамо  (ТВ серија)|| Марија Бозиц (2016)
|-
| 2016. || Риболов  (кратки филм)|| Схе
|-
| 2017. || Река љубезни (ТВ серија) || Марија Слак
|-
| 2017. || Јаз сем  (кратки филм)|| Мајка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа